Фёдор А́ристов:
 Аристов, Фёдор Сергеевич (1912—2005) — директор Казанского вертолётного завода, Герой Социалистического Труда (1971).
 Аристов, Фёдор Фёдорович (1888—1932) — русский историк, исследователь истории, культуры и этнографии Карпатской Руси.